Ви́нкельхок () — семья немецких автогонщиков:
 Винкельхок, Манфред (1951—1985).
 Винкельхок, Маркус (род. 1980), сын Манфреда.
 Винкельхок, Йоахим (род. 1960), брат Манфреда.
 Винкельхок, Томас (род. 1968), брат Манфреда.